Ericydeus är ett släkte av skalbaggar. Ericydeus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Ericydeus